CONCACAF-mästerskapet 1963 spelades i El Salvador under perioden 23 mars-7 april 1963. Costa Rica vann turneringen före El Salvador och Honduras. Sista omgången blev en seriefinal där Costa Rica kunde säkra titeln genom att vinna med 4-1 mot El Salvador.

Spelplatser

Kvalspel

Slutturnering

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Slutomgång

Källor

Externa länkar
1963 CONCACAF Championship on RSSSF

1963 i El Salvador
1963
Fotboll i El Salvador
Fotbollsåret 1963
Sport i San Salvador